Rusticus (latinsky selský) může znamenat různé osoby:

 cognomen římských patricijů
 Decimus Rusticus († před 423), pretoriánský prefekt v Galii
 Publius Dasumius Rusticus, římský senátor a konzul v roce 119
 Quintus Iunius Arulenus Rusticus (35-93), římský politik, consul suffectus
 Lucius Antistius Rusticus, římský senátor a consul suffectus v roce 90
 Lucius Messius Rusticus, consul suffectus v roce 114
 Publius Furius Rusticus, římský důstojník na přelomu 2. a 3. století
 Quintus Iunius Rusticus, consul suffectus v roce 133 a konzul v roce 162
 Septimenus Rusticus, římský důstojník ve 2. století

 světci
 Rusticus z Paříže, mučedník ve 3. století
 Rusticus († 483), zemřel mučednickou smrtí v Kartágu, svátek 2. července
 Rusticus z Clermontu, clermontský biskup v 5. století
 Rusticus z Lyonu, lyonský biskup v 5. století
 Rusticus z Narbonne, narbonský biskup v 5. století
 Rusticus z Cahoru, cahorský biskup v 7. století